Кубок Карьяла 2010 прошёл с 11 по 14 ноября 2010 года.

Турнир был частью хоккейного Евротура 2010/2011 и прошёл в городе Хельсинки в Финляндии.

Выставочный матч Чехия — Швеция был сыгран в городе Ческе-Будеёвице в Чехии.

Таблица 

М — сыграно матчей, В — выигрыш, ВО — выигрыш в овертайме или по буллитам, ПО — проигрыш в овертайме или по буллитам, П — проигрыш, Ш — разница шайб, О — очки Синим цветом выделены результаты матчей, завершившихся в дополнительное время. Красным — по буллитам.

Матчи

Статистика

Набранные очки

Рейтинг вратарей

Индивидуальные награды

Лучшие игроки 

 Вратарь:  Василий Кошечкин
 Защитник:  Маттиас Экхольм
 Нападающий:  Петри Контиола

Символическая сборная 

 Вратарь:  Василий Кошечкин
 Защитники:  Юрки Вяливаара —  Магнус Йоханссон
 Нападающие:  Янне Лахти —  Нико Капанен —  Роберт Нильссон

Победитель кубка Карьяла

Состав сборной России 

ВРАТАРИ: 30. Бирюков Михаил («Югра»), 83. Кошечкин Василий (1983, «Металлург» Мг);

ЗАЩИТНИКИ: 44. Белов Николай ("Нефтехимик"), 48. Бирюков Евгений («Металлург» Мг), 37. Гребешков Денис (СКА), 76. Гуськов Александр («Локомотив»), 74. Емелин Алексей («Ак Барс»), 22. Корнеев Константин (ЦСКА), 28. Куляш Денис ("Авангард"), 5. Никулин Илья («Ак Барс»).

НАПАДАЮЩИЕ: 61. Афиногенов Максим (СКА), 21. Горовиков Константин («Динамо»), 55. Кайгородов Алексей («Металлург» Мг), 38. Князев Кирилл  («Спартак»), 19. Курьянов Антон  («Авангард»), 10. Мозякин Сергей («Атлант»),

95. Морозов Алексей («Ак Барс»),  16. Пережогин Александр («Авангард»), 39. Платонов Денис («Металлург» Мг), 24. Попов Александр  («Авангард»), 91. Сапрыкин Олег («Салават Юлаев»),15. Свитов Александр («Салават Юлаев»),

12. Чурилов Геннадий («Локомотив»).

Примечания

Ссылки 
 Кубок Карьяла 2010 на сайте ФХР

2010
2010 год в хоккее
Спорт в Финляндии в 2010 году